Vingt-deux navires de la Royal Navy ont porté le nom HMS Fortune :

 le  est un navire en service en 1512 ;
 le  est un navire en service en 1522 ;
 le  est un navire français, initialement nommé Fortunée, capturé en 1627. Il apparaît pour la dernière fois sur les rôles maritimes en 1635 ;
 le  est un vaisseau royaliste portant , capturé par les Puritains en 1644 et rebaptisé Robert. Il est ensuite capturé par les Royalistes en 1649 ;
 le  est un navire royaliste portant  acheté en 1644 et capturé la même année par les puritains. Il est rebaptisé Dove et coule en 1650 ;
 le  est un navire capturé en 1651 et pris par les Hollandais en 1652 ;
 le  est un brûlot de  capturé en 1652 et enregistré pour la dernière fois en 1653 ;
 le  est un vaisseau de , initialement nommé Fortunée, capturé en 1653 et vendu en 1654 ;
 le  est un brûlot de  capturé en 1666 et détruit l’année suivante ;
 le  est un bateau de  hollandais capturé en 1666 et coulé comme Blockship en 1667 ;
 le  est un bateau de  hollandais capturé en 1672 et vendu en 1674 ;
 le  est un ravitailleur acheté en 1699 et démoli en 1700 ;
 le  est un ravitailleur capturé en 1700 et toujours sur les rôles en 1702 ;
 le  est un ravitailleur de  lancé en 1709 et vendu en 1713 ;
 le  est un sloop de  lancé en 1744, capturé par les Français en 1745, puis recapturé en 1746. Initialement baptisé HMS Falcon, il est renommé HMS Fortune en 1746. Il est revendu en 1770 ;
 le  est un sloop-of-war de  acheté en 1770 et toujours en service en 1772 ;
 le  est un sloop portant  lancé en 1778 et capturé par les Français en  ; il sert dans la Marine française sous le même nom. En , il devient un navire de transport baptisé Courrier de Lorient servant sur la ligne Lorient - New York. En , il est transféré à la Régie des paquebots, pour laquelle il navigue sur la ligne Le Havre-New York ;
 le  est un sloop de  américain capturé en 1779 et perdu en 1780 ;
 le  est un brick-sloop de  lancé en 1780 et démoli en 1797 ;
 le  est un sloop de  français capturé en 1798 et repris par la Marine en 1799 ;
 le  est un destroyer de classe K lancé en 1913 et coulé en 1916 durant la bataille du Jutland ; 
 le  est un destroyer de classe F lancé en 1934. Il est transféré à la Marine royale canadienne en 1943 sous le nom HMCS Saskatchewan et démoli en 1946.

Notes et références 

 Autres sources

Bibliographie 
 
 

Nom de bateau de la Royal Navy